JDO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juazeiro Do Norte (CE) (Brasile)